Johnston  — обозначение фамилий биологов-систематиков, авторов таксономических названий:
 Джонстон, Айвен Марри (I.M.Johnst., 1898—1960) — американский ботаник
 Джонстон, Барри (B.C.Johnst.) — американский ботаник
 Джонстон, Гарри Гамильтон (H.H.Johnst., 1858—1927) — английский ботаник, исследователь Африки, колониальный администратор
 Джонстон, Грегори — австралийский зоолог
 Джонстон, Джен (J.Johnst., род. 1954) — австралийский лихенолог
 Джонстон, Джон Роберт (J.R.Johnst., 1880—1953) — ботаник
 Джонстон, Джордж (1797—1855) — британский врач и натуралист
 Джонстон, Маршал Конринг (M.C.Johnst., род. 1930) — американский ботаник
 Джонстон, Питер (P.R.Johnst., род. 1952) — новозеландский миколог
 Джонстон, Роберт Маккензи (R.M.Johnst., 1843—1918) — шотландско-австралийский зоолог, ботаник, палеонтолог, геолог
 Джонстон, Стивен Джейсон (1873—1925) — австралийский зоолог, паразитолог
 Джонстон, Томас Харви (1881—1951) — австралийский микробиолог и зоолог, паразитолог

См. также
 Джонстон